Red Dragon (statek kosmiczny) – projektowany statek kosmiczny firmy SpaceX
 Red Dragon (gra internetowa)